Mattersdorf bezeichnet:
 Die Adelsfamilie der Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein
 den Ort Kirjat Mattersdorf in Israel
 bis 1924 den Ort Mattersburg im Burgenland, Österreich
 Mattersdorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen (Kärnten)